Premijer liga (sponzorski HT Premijer liga) 
 
je najviši rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce u sezoni 2017./18. u kojem sudjeluje trinaest klubova. Nazivom je zamijenila je dotadašnju A-1 ligu. 
Prvak je peti put zaredom postala "Cedevita" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
 ligaški dio: 13 klubova igra dvokružnu ligu (26 kola), a osam najuspješnijih momčadi se plasira u doigravanje
 doigravanje: u njega ulazi prvih osam klubova iz ligaškog dijela, igra se kup sustavom i to četvrtzavršnica i poluzavršnica na dvije pobjede, a završnica na tri pobjede
 doigravanjem se dobiva prvak lige, a poredak ostalih klubova se određuje prema plasmanu iz ligaškog dijela

Sudionici 

 Ribola Kaštela - Kaštel Sućurac 
 Vrijednosnice Osijek -  Osijek 
 Alkar - Sinj 
 Split - Split 
 Šibenik -  Šibenik
 Škrljevo - Škrljevo
 Zabok - Zabok
 Jazine Arbanasi - Zadar
 Zadar - Zadar
 Cedevita - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Hermes Analitica - Zagreb
 Zagreb - Zagreb

Ligaški dio

Ljestvica 
 -  plasirali se u doigravanje

Rezultatska križaljka  
Ažurirano 1. svibnja 2018.

 Doigravanje 

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 ULEB Eurocup
 Cedevita, Zagreb
 ABA liga
 Zadar, Zadar
 Cedevita, Zagreb
 Cibona, Zagreb 
 Druga ABA liga 
 Split, Split 
 Alpe Adria Cup
 Vrijednosnice Osijek, Osijek 
 Superkup ABA lige 
 Cedevita, Zagreb
 Cibona'', Zagreb

Poveznice 
 hks-cbf.hr 
 hks-cbf.hr, stranica lige 
 eurobasket.com, Premijer liga, stranica natjecanja 
 crosarka.com/premijer-liga 
 basketball.hr 
 Prva liga 2017./18. 
 Druga liga 2017./18. 
 Treća liga 2017./18. 
 Četvrta liga 2017./18. 
 Kup Krešimira Ćosića 2017./18. 
 ABA liga 2017./18. 
 Druga ABA liga 2017./18. 
 Superkup ABA lige 2017. 
 ULEB Euroliga 2017./18. 
 ULEB Eurocup 2017./18.

Izvori 
 
 hks-cbf.hr, ljestvica , pristupljeno 1. svibnja 2018. 
 sportnet.hr, HT Premijer liga 2017/18 - Rezultati, pristupljeno 1. svibnja 2018., 12. lipnja 2018.  
 sportnet.hr, HT Premijer liga 2017/18 - Ljestvice, pristupljeno 1. svibnja 2018. 
 scoresway.com, A-1 liga / Premijer liga 2017./18., pristupljeno 1. svibnja 2018., 12. lipnja 2018.   
 ksz-zagreb.hr, Premijer liga 2017./18., pristupljeno 1. svibnja 2018. 
 eurobasket com, Premijer liga 2017./18., rezultati, pristupljeno 1. svibnja 2018., 12. lipnja 2018.   
 eurobasket com, Premijer liga 2017./18., ljestvica, preuzeto 1. svibnja 2018. 
 crosarka.com, Premijer liga s 13 klubova, Zagreb isplivao, objavljeno 17. srpnja 2017., pristupljeno 1. svibnja 2018. 
 slobodnadalmacija.hr, Počinje košarkaška HT Premijer liga: Zadar i Split među četiri, ostali u borbu za ostanak, objavljeno 5. listopada 2017., pristupljeno 1. svibnja 2018. 
 

2017-18 
m-1-Premijer